Connie Mack kan syfta på:
 Connie Mack (baseboll) (1862–1956), basebollspelare, -tränare och -ägare
 Connie Mack III (född 1940), ledamot av USA:s representanthus 1983–1989, senator för Florida 1989–2001, sonson till Connie Mack (baseboll)
 Connie Mack IV (född 1967), ledamot av USA:s representanthus 2005–2013, son till Connie Mack III